Drăgoești (Ialomiţa), een gemeente in het Roemeense district Ialomiţa
Drăgoești (Vâlcea), een gemeente in het Roemeense district Vâlcea